A lodge angol szó szó, eredete a francia „loge” (lakóhely, szállás). Jelentése egyfelől páholy, másfelől kisebb lakóépület, házikó, lak.

Épületek
Középületek és újabban szállodák nevében szerepel. Nevezetesebbek:
 The Lodge (Canberra): Ausztrália kormányfőjének hivatalos rezidenciája Canberrában
 The Lodge (RSPB): a brit Királyi Madárvédelmi Társaság (Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) székháza és rezervátuma a Bedfordshire megyei Sandyben.

Szállodatípus
 Lodge (turizmus): kisebb önálló ház („bungaló”), természeti környezetben, turisták számára.

Földrajzi, közigazgatási nevek
Angolszász országokban több település, terület nevében szerepel.
 Deer Lodge megye: Montana állam, USA (székhelye Anaconda város)
 Jennings Lodge település Oregon állam Clackamas megyéjében (USA)
 Rose Lodge település Oregon állam, Lincoln megyéjében (USA)

Művészet
 The Lodge: 2016-ban indult brit vígjátéksorozat, alapja egy izraeli sorozat (North Star).

Cégnevek
 Lodge Manufacturing Company: amerikai vasedénygyártó cég South Pittsburgben, Tennessee államban.